Ойконим

 Карач — прежнее название села Трудолюбово в Симферопольском районе Крыма
 Карач — упразднённое село в Симферопольском районе Крыма
 Карач — прежнее название упразднённого села Куйбышево в Ленинском районе Крыма
 Карач, Ольга Евгеньевна (род. 1979) — белорусский журналист, общественный деятель, политик.

См. также 
 Карач-Барач